Jay Cutler est le nom de :
 Jay Cutler (1973-), un culturiste américain
 Jay Cutler (1983-), un joueur américain de football américain